Zwiespalt steht für:

 Ambivalenz

Alben des Rappers Basstard:

 Zwiespalt (Grau), 2008
 Zwiespalt (Schwarz), 2009
 Zwiespalt (Weiss), 2011 

Siehe auch: